Версіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 90 км на схід від Ам'єна, 17 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 189 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 453,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Версіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Версіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Версіньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Версіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Версіньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена